Ориоль Сервия и Имберс (; родился 13 июля 1974 года в Пальсе, Испания) — испанский автогонщик.
 Вице-чемпион серии Champ Car (2005).
 Чемпион серии Indy Lights (1999).

Общая информация 
Сервия закончил , получив степень инженера-механика.

Отец Ориоля — Сальвадор — сам занимался автоспортом и даже выигрывал чемпионат Испании по ралли в 1985 и 1986 годах; его мать — Монце — исполняла при Сальвадоре роль штурмана. Т.о. свою первую гонку младший Сервия провёл ещё в утробе матери, когда семейная пара принимала участие в Rally Dos Mil Curvas 1973.

Сервия-младший начинал своё увлечение моторными видами спорта с мотокросса — уже в два года отец впервые попробовал его посадить на мотоцикл самого малого объёма. В дальнейшем Ориоль сохранил любовь к этому виду спорта и до сих пор иногда гоняется в мотокроссовых соревнованиях. В 5 же лет Сервия-младший впервые попробовал себя в картинге.

Ориоль большой патриот Каталонии и в североамериканских сериях, где допускаются весьма вольные привязки пилотов к той или иной стране он всегда заявлялся не как испанец, а как каталонец.

Спортивная карьера

Первые годы 
После полутора десятков лет в различных картинговых турнирах Ориоль попробовал себя в большом автоспорте: в 1993-м году он проводит дебютные старты в испанском туринге и во французской Формуле-Рено Campus. Опыты в кузовных сериях некоторое время шли параллельно основным выступлениям в гонках формульного типа, но вскоре Сервия сосредоточился целиком на гонках последних.

В середине 1990-х годов испанец пытается пробиться в элитные серии через французские чемпионаты; стабильно высокие результаты позволили даже попасть в программу поддержки молодых автогоночных талантов нефтяной компании Elf Aquitaine. После нескольких лет в сериях начального уровня Сервия в 1996 году дебютирует в Формуле-3: пара лет в гонках на подобной технике приносят результаты на уровне первой десятке пелотона, а также несколько тестовых сессий в команде Prost F1. Большего однако добиться не удалось: талант Сервии был не на столько ярок, чтобы заинтересовать потенциальных работодателей и спонсоров.

Не захотев пробовать свои силы в гонках кузовной техники, испанец нашёл себе место в североамериканской серии Indy Lights, подписав контракт с Dorricott Racing. Первый сезон ушёл на привыкание к новой технике и изучение незнакомых трасс: Сервия достаточно быстро смог оказываться очень быстрым на одном круге (трижды завершая квалификации на втором месте), но в гонках результаты некоторое время оставляли желать лучшего, но к концу года и они стабилизировались, позволив католонцу дважды в последних гонках попасть на подиумные позиции и завершить сезон на седьмом месте личного зачёта. Обретённая стабильность сохранилась и через год, когда Ориоль смог опередить в борьбе за титул чемпиона американца Кейси Мирса. Тот сезон был наполнен стратегической борьбой за очки и так получилось, что пара лидеров чемпионата не одержала за год ни одной победы.

Титул открыл испанцу путь в серию CART, где при поддержке Telefónica, он заменил в составе PPI Motorsport Скотта Пруэтта. Его партнёром стал ещё один чемпион Indy Lights: бразилец Кристиано да Матта. Постепенно учась обращаться с новой для него техникой и быть конкурентоспособным в более быстрых гонках Сервия хоть и значительно уступил напарнику по команде, но в квалификациях постепенно добрался до мест в десятке сильнейших, а в гонках единожды смог финишировать третьим. В 2001-м году PPI значительно сократила своё представительство в чемпионате: да Матта ушёл в Newman/Haas Racing, где вскоре смог завоевать чемпионский титул, а Ориоль довольствовался местом в Sigma Autosport, параллельно потеряв финансирование испанских телекоммуникационщиков. Это запомнился лишь парой пятых мест, позволивших через год перейти в потенциально более сильный коллектив PacWest Racing.

2002-07 
В новой команде каталонец, правда, задержался всего на три гонки — после ухода нескольких крупных спонсоров владельцы команды уже к июню объявили о снятии с чемпионата. Партнёр Сервии — Скотт Диксон — тут же ушёл к Чипу Ганасси, а Сервии пришлось ждать своего шанса до конца июля, когда в Patrick Racing решили уволить Таунсенда Белла. Заменив американца, испанец выступал немногим сильнее, но более частные финиши в очковой зоне позволили ему сначала доехать сезон, а затем и продлить контракт ещё на год. В 2003-м году, когда из-за трений в руководстве серии часть команд и большинство трасс овального типа ушли в Indy Racing League возможности Ориоля дополнительно возросли: множество ффинишей в Top5 позволили ему взобраться на седьмую строчку личного зачёта, а в гонках он несколько раз был близок к победам: в Милуокки и Монреале он дважды уступал Мишелю Журдену: сначала 0,5 секунды, а затем 1,2.

Развить успех в сезоне-2004 не удалось: коллектив Пэта Патрика покинул серию, а новым работодателем Ориоля стал Дейл Койн. Недавний поставщик мест в серии всем желающим, кто имеет достаточное финансирование, смог перед тем сезоном наконец найти постоянное финансирование хотя бы на одну из своих машин, чтобы сажать туда не всех подряд, а лучшего из свободных пилотов, не имеющих контракта. Ориоль смог оправдать доверия нового работодателя: в квалификациях испанец несколько раз показывал время в числе пяти быстрейших машин, а в гонках на этапе в Лагуна-Секе даже принёс Dale Coyne Racing финиш на подиумной позиции.

Сотрудничество с Койном завершилось в первые дни лета 2005 года: его контракт выкупили владельцы Newman/Haas Racing, оставшиеся после Indy 500 без одного из боевых пилотов (Бруно Жункейра попал в тяжёлую аварию и, в итоге, был вынужден пропустить остаток сезона). Сервия достойно заменил бразильцы: семь раз в одиннадцати гонках он финиширует в Top3, по разу став сильнейшим в квалификации и в гонке. Его стабильность позволяет ему к концу года выбраться на второе место в личном зачёте, но продлить контракт не удаётся: в следующем году Жункейра возвращается за руль, а под третью машину Карлу Хаасу спонсоров найти не удаётся.

Новым работодателем испанца становится PKV Racing. Год оказывается не слишком стабильным, но несколько финишей в Top5 позволяют ему закончить год на одиннадцатом месте личного зачёта. На гран-при Кливленда испанец приносит команде единственный для неё в том сезоне подиум. В межсезонье продлить контракт с командой не удалось и впервые за долгое время Ориоль остался перед сезоном без места; впрочем уже к середине апреля он подписывает контракт с Forsythe Racing, заменив травмированного Пола Трейси. В первой же гонке испанец прорывается через весь пелотон, отыгрывая тринадцать позиций, и финишируя вторым. Во второй гонке Ориоль финиширует четвёртым. На этапе в Портленде возвращается в строй Трейси. Владелец команды Джеральд Форсайт оказывается перед выбором кого оставить вторым пилотом при канадце и после некоторых сомнений оставляет в команде Сервию. Испанец выступает за команду до конца европейской части календаря, уверенно держась на шестом месте в личном зачёте. Однако перед австралийской гонкой ему приходится покинуть команду: по финансовым причинам его меняет Давид Мартинес. Уход из Forsythe Racing не приводит к потери гоночной практики: уже к Голд-Косту удаётся договориться с PKV Racing и доехать сезон за них, сохранив благодаря подиуму на финальной гонке сезона шестое место в чемпионате.

Также в этот период Ориоль проводит несколько стартов в классе прототипов Grand Am: экипаж Doran Racing с его участием финиширует в Top10 на марафонских этапах в Юте и Дейтоне на рубеже 2006 и 2007 годов.

2008-12 
В 2008 году Champ Car объединил свой календарь с IRL IndyCar. Каталонец продляет контракт с командой Калховена и Вассера, вместе с ними проведя полный сезон в обновлённой серии. Смена техники и возвращение в гонки на овалах для всех «чампкаровских» команд проходит не беспроблемно, но постепенно они догоняют по скорости «индикаровские» команды на всех типах трасс. Сервия в подобных условиях оказывается сильнейшим из пилотов «чампкаровских» команд, занимая девятое место в личном зачёте, но в гонках его лучшим результатом становится одно четвёртое место (результат пришёлся на этап в Детройте, где ближе к финишу испанцу пришлось сдерживать сильнейшего пилота того сезона — новозеландца Скотта Диксона).

В 2009 году Ориоль с трудом дважды находит себе место боевого пилота: в Indy 500 он участвует за рулём болида команды Бобби Рэйхола, а в августе на четыре гонки подписывает контракт с Newman/Haas/Lanigan Racing. Последний опыт оказывается наиболее удачным: начав с одиннадцатого места, Сервия в каждой следующей гонке финиширует всё выше, завершив свой отрезок календаря четвёртым местом в гонке в Мотеги.

В 2010-м году Сервия не находит себе места в серии, но в 2011-м году, заручившись поддержкой Telemundo он выкупает себе место в кокпите одной из машин Newman/Haas Racing. Одна из самых заслуженных команд американского автоспорта очнулась в том сезоне от нескольких лет неудач и позволила своему пилоту взобраться на четвёртое место в личном зачёте. В Indy 500 каталонец квалифицируется третьим, а финиширует на шестой позиции, пролидировав восемнадцать кругов по ходу дистанции. Дважды он был близок к победе, но в Нью-Хэмпшире помешали погодные условия, из-за которых гонка была остановлена досрочно, а в Балтиморе он на финише был больше заинтересован в сдерживании соперников, чем в атаках на лидировавшего Уилла Пауэра. Перспективы развития успеха в сезоне-2012 не сбылись из-за крупного завала на последнем этапе в Лас-Вегасе: гибель Дэна Уэлдона лишила команду поддержки Telemundo, а найти ей замену они так и не смогли.

В этом же 2011-м году Ориоль пробует себя в гонках GT, стартуя за заводскую команду Jaguar в 12 часах Себринга. Машина ломается уже после 35 кругов дистанции.

Тем не менее каталонец провел сезон-2012 на полном расписании, подписав контракт с Dreyer & Reinbold Racing. Бул и Рейнбольд не без труда находили к каждому этапу финансирование, а подписанный перед сезоном контракт с Lotus на поставку двигателей первоначально не сулил особых результатов, однако заключённый перед Indy 500 союз с Panther Racing и переход на моторы Chevrolet позволил значительно подтянуть результаты: уже на «старой кирпичнице» Сервия смог стать четвёртым, а в дальнейшем ещё несколько раз финишировал в Top5. Год испанец закончил на тринадцатой строчке личного зачёта.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Indy Lights 

Жирным выделен старт с поул-позиции.

Champ Car 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 Биография на сайте champcar-ws
 Фильм об Ориоле в проекте Indycar 36

Картингисты
Автогонщики Испании
Пилоты Indy Lights
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Испании
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Формулы E из Испании
Пилоты Формулы E, набиравшие очки